Ямалах () — топоним (тип: гидроним) в России якутского происхождения.

 Ямалах — река, правый приток р. Хатынг, координаты 58°55' 122°58'
 Ямалах — река, левый приток р. Юктэкэн, координаты 59°35' 111°03'
 Ямалах — река, правый приток р. Улахан-Арбай, координаты 61°49' 120°27'
 Ямалах — река, правый приток р. Анабар, координаты 71°25' 113°52'

Примечания

См. также 
Дямалах